Gastoldi – cognome italiano
 Giovanni Giacomo Gastoldi – compositore, cantante e maestro di cappella italiano